peut faire référence à :

Cinéma 
 Bang! You're Dead, film britannique de Lance Comfort sorti en 1954 ;
 Bang! You're Dead, film documentaire irlandais de Martin Danneels sorti en 2002 ;

Télévision 
 Bang! You're Dead, épisode de la série télévisée Alfred Hitchcock présente sorti en 1961.

Homonymie de titre